Santo Cristo peut faire référence à :

Lieux 

Santo Cristo, un quartier de Rio de Janeiro, au Brésil,
Santo Cristo (Rio Grande do Sul), une municipalité du Brésil,
Rio Santo Cristo, rivière du Brésil.